Op med humøret kan henvise til

 Op med humøret (film fra 1943), en dansk spillefilm
 Op med humøret (film fra 2005), en dansk kortfilm